Ankaa peut désigner :
 Ankaa, nom propre de l'étoile Alpha Phoenicis ;
 Ankaa, quatrième album studio du groupe de metal français Eths.